Le Troisième Homme, film de Carol Reed sur un scénario de Graham Greene, sorti en 1949.
 Le Troisième Homme, roman de Graham Greene écrit à partir du scénario du film, publié en 1950.